TEAC steht für:
 Trolox Equivalent Antioxidative Capacity, eine Angabe der antioxidativen Wirksamkeit
 TEAC (Elektronikunternehmen), ein japanischer Hersteller

Siehe auch:

 TEAG

TEAC